Gál László (1767–1848) – jogtudós
Gál László (1810–1850) – honvédtiszt
Gál László (1902–1975) – költő, műfordító, lapszerkesztő
Gaál László (1905–1983) – mezőgazdász 597. old.
Gál László (1924–?) kőműves, országgyűlési képviselő (1980–1985)
Gál László (1941–2021) –  tanár, címzetes főigazgató, professor emeritus, a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület tiszteletbeli elnöke
Gál László (1952–2020) – szlovákiai magyar költő, író. Írói álneve Soóky László illetve Soóky G. László
Gál László (1954) – autómodellező
Gál László (1954–2018) – erdélyi filozófus, egyetemi docens
Gál László (1968) – kürtművész

Jegyzetek